Kasteel Pietersheim, een kasteel te Lanaken
Pietersheim (heerlijkheid), de bij dit kasteel behorende heerlijkheid
Van Pietersheim, het uit Pietersheim stammende adellijke geslacht
Pietersheimbos, een bos dat vroeger deel uitmaakte van het domein van de heren van Pietersheim